CG est une combinaison de 2 caractères formés des lettres C et G.
CG est un sigle pouvant signifier :
 Conseil général (France), le code CG suivi du numéro du département sert couramment à désigner le conseil général de ce département, notamment pour leur site internet ;
 Computer Graphics, une œuvre graphique, un dessin ou une illustration entièrement créée ou modifiée par le biais d'un ordinateur. Les dessinateurs de manga (ou mangaka) ont coutume de présenter leurs illustrations colorisées, ou totalement réalisées, à l'aide d'un ordinateur sous cette dénomination ;
 Cg (langage), un langage de programmation pour les pixel et vertex shaders créé par NVIDIA ;
 Communauté germanophone de Belgique, la troisième communauté linguistique belge ;
 Carte graphique ;
 Commande groupée, un achat d'un même objet organisé entre plusieurs personnes via des forums internet afin de réduire le coût unitaire ;
 Concours général (des lycées) ;
 Conduite générale, conduite d'air assurant la commande du circuit de freinage dans le ferroviaire ;
 Chromatographie gazeuse.

CG est un code qui signifie :
 République du Congo, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .cg ;
 République démocratique du Congo (liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2) ;
 CG est la marque, acronymique, choisie par la carrosserie Chappe et Gessalin, pour sa production d'automobiles entre 1966 à 1974.

Code